SkyTeam (brom- en motorfiets)
 SkyTeam (luchtvaartorganisatie)
 Sky ProCycling